Parplies ist der Name von 

 Heike Parplies (* 1971), deutsche Filmeditorin
 Hans-Günther Parplies, Vorsitzender der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen